Талда () — село в Онгудайском районе Республики Алтай России. Входит в Теньгинское сельское поселение.

География 
Расположено в горно-степной зоне центральной части Республики Алтай и находится у впадения реки Талда в р. Урсул.

Уличная сеть состоит из одного географического объекта: ул. Яш-Корбо.

Абсолютная высота 956 метров выше уровня моря
.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения алтайцы составляли 99 % от общей численности населения в 160 жителей

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Животноводство.

Транспорт 
Находится на автодороге регионального значения «Ябоган — Туекта» (идентификационный номер 84К-132) (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).

Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Онгудайского района